Щерба́к — поширене українське прізвище, походить від слова щербатий — фізичної властивості особи, особливості  зовнішнього вигляду — відсутності частини зубів.

Носії

А 
 Щербак Анатолій Іванович (1923–1988) — український кінознавець, сценарист.
 Щербак Анатолій Миколайович (1924–1976) — Герой Радянського Союзу.
 «Щербак Архип» — одне з псевдо голови Проводу ОУНР на Житомирщині Василя Хоми (1916—1941).

В 
 Щербак Василь Артемович (1928) — український мистецтвознавець.
 Щербак Віталій Олексійович(1954) — український історик, доктор історичних наук, професор.

Д 
 Щербак Дмитро Дмитрович (1960—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Щербак Іван Петрович (1910—1990) — український історик.
 Щербак Ігор Володимирович — заслужений донор України.

М 
 Щербак Микола Петрович (1924) — український геолог.
 Щербак Микола (1895— ?) — маляр, реставратор.
 Щербак Микола Миколайович (1927–1998) — український зоолог.
 Щербак Микола Іванович(1914—2010) — український поет, літературознавець, журналіст.

О 
 Щербак Оксана Андріївна (1982) — українська спортсменка-спринтерка, яка спеціалізується в бігу на 400 метрів, майстерка спорту України міжнародного класу з легкої атлетики.
 Щербак Олександр Дмитрович (1870 — ?) — український правник, приват-доцент юридичного факультету Університету Святого Володимира, член Київського окружного суду.
 Щербак Олександр Михайлович (1915–1942) — Герой Радянського Союзу (1965).
 Щербак Олександр Юхимович (1863–1934) — невропатолог і фізіотерапевт.
 Щербак Олексій Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Щербак Сергій Олександрович (1961—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щербак Сергій Сергійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Щербак Степан Терентійович (1901–1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Ф 
 Щербак Федір Якимович — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.

Ю 
 Щербак Юрій Миколайович (1934) — український письменник.

Населені пункти 

 Щербак — село у Новоазовському районі Донецької області.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ак